BiH:
 Lisovići (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Lisovići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)